Robert Weir est un nom pouvant désigner:

Robert Walter Weir (1803-1889), peintre américain
Robert Stanley Weir (1856-1926), juge et poète canadien
Robert Weir (1882-1939), homme politique canadien de Saskatchewan
Robert Hall Weir (né en 1947), chanteur et compositeur américain
Robert Weir (né en 1961), athlète anglais en lancer du disque
 (né en 1988), joueur nord-irlandais de football

Voir aussi
 (né en 1967), juge américain

Weir, Robert